Taillebourg (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Taillebourg (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània, França)
 Ponlat-Taillebourg, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)